El Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino Sub 19 es un torneo de sóftbol de lanzamiento rápido para equipos femeninos nacionales celebrado cada dos años por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WSBC), su edición más reciente se realizó en 2017 en Clearwater, Estados Unidos. Estados Unidos es el país con mayor número de campeonatos con un total de 6 títulos. A partir del año 2020 la competencia pasará a ser Sub-18.

Torneos realizados

Tabla de Medallas

Véase también 
 Sóftbol
 Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino

Referencias

Enlaces externos 
 World Baseball Softball Confederation

Campeonato Mundial de Sóftbol Femenino Sub-19